Якутия (Республика Саха) включает следующие населённые пункты:
 54 городских населённых пункта на начало 2020 года (в списке выделены оранжевым цветом), в том числе:
 13 городов;
 41 посёлок городского типа (c июня 2019 года после упразднения пгт Нагорный);
 582 сельских населённых пункта (села) по состоянию на 1 января 2017 года.

Все посёлки городского типа согласно официальному законодательству определяются как посёлки. Посёлки как сельские населённые пункты на территории республики отсутствуют.

В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по 1 городу республиканского значения и 34 районам (улусам) — в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 2 городских округа и 34 муниципальных района. При этом 4 города наделены статусом города республиканского подчинения.

При нахождении в составе административной единицы города республиканского подчинения населённые пункты разбиваются на следующие категории:
 город республиканского подчинения;
 город районного (улусного) подчинения (и подчинённые ему сельские населённые пункты — сёла);
 посёлки городского типа (и подчинённые им сельские населённые пункты — сёла);
 прочие (сельские) населённые пункты (сёла).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (городов и пгт) — по оценке на 1 января  года.

Город республиканского значения (городской округ)

Якутск 
С точки зрения муниципального устройства на территории города республиканского значения Якутск образованы 2 городских округа — Якутск и Жатай.

Районы (улусы)

Абыйский

Алданский

Аллаиховский

Амгинский

Анабарский национальный (долгано-эвенкийский)

Булунский

Верхневилюйский

Верхнеколымский

Верхоянский

Вилюйский

Горный

Жиганский национальный

Кобяйский

Ленский

Мегино-Кангаласский

Мирнинский

Момский (национальный)

Намский

Нерюнгринский

Нижнеколымский

Нюрбинский

Оймяконский

Оленёкский национальный эвенкийский

Олёкминский

Среднеколымский

Сунтарский

Таттинский

Томпонский

Усть-Алданский

Усть-Майский

Усть-Янский

Хангаласский

Чурапчинский

Эвено-Бытантайский национальный

См. также 
 Административно-территориальное деление Якутии
 Городские населённые пункты Якутии

Примечания 

Якутия